Наоми Осака — победительница турнира.

Прошлогодняя чемпионка — Елена Веснина — защищала свой титул, однако проиграла в третьем раунде Анжелике Кербер.

Общая информация 
В основной сетке турнира приняли участие 96 спортсменок, из них 32 сеянные. В квалификации к турниру приняло участие 48 теннисисток, из которых 12 получили право выступать на основном турнире. 8 спортсменок получили уайлд-кард. Призовой фонд женского турнира составил 8,65 млн. долларов США.

Посев игроков

Известные теннисистки без посева

Теннисистки получившие уайлд-кард (WC) 

  Аманда Анисимова (Четвёртый раунд)
  Виктория Азаренко (Второй раунд)
  Эжени Бушар (Первый раунд)
  Кэролайн Доулхайд (Третий раунд)
  Кайла Дэй (Первый раунд)
  Дэниел Коллинз (Четвёртый раунд)
  Клер Лю (Первый раунд)
  Софья Жук (Третий раунд)

Теннисистки, победительницы квалификации (Q) 

  Лара Арруабаррена (Второй раунд)
  Мэдисон Бренгл (Первый раунд)
  Сачия Викери (Третий раунд)
  Янина Викмайер (Второй раунд)
  Вера Звонарёва (Первый раунд)
  Дуань Инъин (Первый раунд)
  София Кенин (Второй раунд)
  Куруми Нара (Первый раунд)
  Моника Никулеску (Первый раунд)
  Се Шувэй (Второй раунд)
  Сара Соррибес Тормо (Первый раунд)
  Тейлор Таунсенд (Первый раунд)

Соревнования

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Квалификация турнира

1-я четверть

2-я четверть

3-я четверть

4-я четверть

5-я четверть

6-я четверть

7-я четверть

8-я четверть

9-я четверть

10-я четверть

11-я четверть

12-я четверть

Ссылки 
 Сетка основного турнира 
 Сетка квалификационного турнира 

BNP Paribas Open 2018